Dominik Meffert e Philipp Oswald erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Pierre-Hugues Herbert e Adil Shamasdin hanno battuto in finale Stephan Fransen e Jesse Huta Galung 6–3, 7–6(7–5).

Teste di serie 

  James Cerretani /  Andreas Siljeström (semifinali)
  Pierre-Hugues Herbert /  Adil Shamasdin (Campioni)

  Ruben Gonzales /  Artem Sitak (primo turno) 
  Stephan Fransen /  Jesse Huta Galung (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tunis Open 2014